Az 1997-es US Open férfi versenyét az ausztrál Patrick Rafter nyerte a brit Greg Rusedski előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Negyedik kör)</li>
  Michael Chang (Elődöntős)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)</li>
  Goran Ivanišević (Első kör)</li>
  Thomas Muster (Első kör)</li>
  Àlex Corretja (Harmadik kör)</li>
  Sergi Bruguera (Negyedik kör)</li>
  Carlos Moyà (Első kör)</li>

  Gustavo Kuerten (Harmadik kör)
  Marcelo Ríos (Negyeddöntős)
 - 
  Félix Mantilla (Negyedik kör)
  Patrick Rafter (Bajnok)
  Mark Philippoussis (Harmadik kör)
  Petr Korda (Negyeddöntős)
  Albert Costa (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1